Marco Pedretti, né le  dans le Jura, est un joueur suisse de hockey sur glace qui joue au poste d'ailier droit avec le Lausanne HC.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2008-2009|| HC Ajoie || LNB|| 27|| 3|| 2|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| HC Ajoie || LNB || 45|| 2|| 10|| 12|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| HC Ajoie || LNB || 44|| 2|| 6|| 8|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| HC Ajoie || LNB || 39|| 12|| 22|| 34|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Hockey Club Ambrì-Piotta || LNA || 49|| 13|| 6|| 19|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Hockey Club Ambrì-Piotta || LNA || 41|| 3|| 5|| 8|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015|| Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 49|| 6|| 3|| 9|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || HC Ajoie || LNB || 6|| 3|| 3|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 ||Genève-Servette HC || LNA || 41|| 7|| 5|| 12|| 47|| 11|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|2016-2017 || HC Bienne || LNA || 44|| 11|| 17|| 28|| 16|| 5|| 2|| 1|| 3|| 33
|-
|2017-2018 || HC Bienne || NL || 48|| 11|| 14|| 25|| 36|| 11|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
|2018-2019 || HC Bienne || NL || 46|| 6|| 10|| 16|| 30|| 11|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
|2019-2020 || ZSC Lions || NL || 46|| 5|| 7|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || ZSC Lions || NL || 47|| 6|| 8|| 14|| 22|| 5|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2021-2022 || ZSC Lions || NL || 45|| 7|| 6|| 13|| 12|| 18|| 0|| 4|| 4|| 31

Notes et références

Liens externes 
 Fiche de Marco Pedretti sur eliteprospects.com
 Fiche de Marco Pedretti sur planetehockey.com

Naissance en septembre 1991
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif du canton du Jura
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Bienne
Joueur du ZSC Lions